Novazelandiella är ett släkte av kvalster. Novazelandiella ingår i familjen Pheroliodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Novazelandiella